Хлоя Элизабет Прайс — вымышленный персонаж из серии видеоигр Life Is Strange, созданная французским разработчиком Dontnod Entertainment,  изданной Square Enix. Персонаж впервые появляется в видеоигре 2015 года Life Is Strange, а после в приквеле Life Is Strange: Before the Storm в качестве главного героя. Еë роль исполняют актрисы Эшли Берч и Рианна Деврис. Персонаж был принят хорошо принят критиками.

Разработка персонажа 
В Before the Storm Рианна Деврис, которая первоначально выполняла захват движения для Хлои, озвучила персонажа, в то время как оригинальная актриса озвучивания Эшли Берч выступала в качестве консультанта по сценарию. Инструменты были использованы для представления разных сторон главного героя: фортепиано для изоляции, электрогитара для бунтарство и многослойный вокал для дружбы. Daughter композитора черпала вдохновение в сценарии и концептуальном оформлении. Сценаристы исследовали мемуары и психологию, чтобы понять процесс скорби Хлои.

Появления

Life is Strange 
В вымышленном городе Аркадия - Бей Макс Колфилд осознаёт, что может перематывать время. Она переметывает время, спасая девушку от убийства Натаном Прескоттом, узнавая позже, что это ее подруга - Хлоя. Они воссоединяются, проводят день вместе, прежде чем отправиться на прогулку возле местного маяка. Макс также узнает, что подруга Хлои - Рейчел Эмбер, пропала без вести. Колфилд рассказывает о своей способности подруге.

На следующий день они встречаются в закусочной, где работает мать Хлои - Джойс. Подруги решают использовать силу Макс в тайном убежище Хлои. Тем не менее, напряжение от использования способности приводит Колфилд к кровотечению из носа и обмороку. Проснувшись, появляется Франк Бауэрс - торговец наркотиками и друг Рэйчел. Он начнет угрожать им, после чего подруги уйдут.

Макс соглашается помочь Хлое узнать, что случилось с Рэйчел. Ночью они врываются в кабинет директора, чтобы провести расследование, и входят в школьный бассейн, чтобы поплавать, прежде чем уклониться от охраны Блэквелла и сбежать обратно к Хлое. На следующее утро они пробираются в дом на колесах, что принадлежал Фрэнку. Хлоя и Макс узнают, что Фрэнк и Рейчел были в отношениях. Хлоя стала раздражена этим фактом, чувствуя себя преданной. Макс возвращается в свою спальню и рассматривает детскую фотографию ее и Хлои, но внезапно переносится в день, когда был сделан снимок. Макс предотвращает смерть отца Хлои Уильяма в аварии, что непреднамеренно создает альтернативную реальность, где Уильям жив, но Хлоя парализована. 

Макс использует фотографию, чтобы отменить свое решение и вернуться в настоящее, восстанавливая здоровье Хлои. Продолжая расследование, Макс и Хлоя получают улики, ведущие к заброшенному амбару, принадлежащему богатой и влиятельной семье Натана. Они обнаруживают скрытый бункер с фотографиями Рэйчел и одноклассницы Макс Кейт, связанной и пьяной, а Рэйчел похоронена в секретном убежище Хлои. Они спешат обратно на свалку и находят могилу Рэйчел, к большому отчаянию Хлои. Макс следует за Хлоей на школьную вечеринку, чтобы противостоять Натану, полагая, что следующей его целью станет однокурсница Виктория Чейз. Они получают сообщение от Натана с угрозой уничтожить улики и спешат обратно на свалку.

Внезапно они попадают в засаду учителя Макс Марка Джефферсона, который вводит Макс анестезию и убивает Хлою. Макс держат в ''Проявочной''.  Джефферсон также сообщает, что он взял Натана в качестве личного ученика, но убил его, прежде чем похитить Макса из-за того, что он дал Рэйчел передозировку, когда пытался имитировать работу Джефферсона. Макс возвращается благодаря фотографие  и возвращается на несколько дней назад во времени, сбрасывая временную шкалу. Она предупреждает Дэвида, арестовывая Джефферсона (и Натана).

Макс получает возможность поехать в Сан-Франциско и выставить одну из своих фотографий. Макс звонит Хлое с мероприятия и обнаруживает, что шторм достиг Аркадии Бэй. Макс возвращается в то время, когда она сделала фотографию галереи, что в конечном итоге приводит ее к различным альтернативным реальностям. Наконец воссоединившись, Макс и Хлоя возвращаются на маяк и опровергают свою веру в то, что Макс вызвала бурю, спасая Хлою от выстрела Натана ранее на неделе. Единственный способ предотвратить это для Макс — вернуться к тому моменту с помощью фотографии, которую она сделала, и позволить Натану убить Хлою. Макс должна сделать выбор: пожертвовать жизнью Хлои, чтобы спасти Аркадию Бэй, или пожертвовать Аркадией Бэй, чтобы пощадить Хлою.

Отзывы 

Персонаж Хлоя Прайс в целом была хорошо принята игровыми критиками Некоторые игровые обозреватели заявили, что финальный эпизод Life Is Strange, имел «подходящее завершение» для истории совершеннолетия Хлои Прайс, и что отношения между двумя главными героями были проведены успешно. Питер Парас из Game Revolution похвалил игру персонажей, особенно развитие Хлои Прайс, которая, по его словам, «действительно вступает в свои права как полностью сформировавшийся персонаж.» Джереми Пиплс из Hardcore Gamer нашёл поведение Хлои «милым», заявив, что её личность была изображена с множеством слоёв. Несмотря на то, что Хлоя с самого начала не привлекала её за то, что она была «такой же утомительно воинственной личностью». Метро считала отношения Рэйчел и Хлои «наименее убедительным» аспектом эпизода, Уоллес считал, что их «нежные моменты» были лучшими частями, а Македонски сказал, что «их борьба, взаимный эскапизм и жертвы» обеспечили больше инвестиций. Оззи Мехия из Shacknews наслаждался «подлинным ростом» Хлои, противопоставляя её «огненному духу». «Я счастлив видеть игру, построенную вокруг жизнерадостной молодой женщины, которая может привести в действие автомобиль на свалке, выступить в качестве аварийной замены Ариэль в „Буре“ и разгадать тайну, и все это в процессе взросления», — сказал The Washington Post, похвалив персонажа. Destructroud писатель Бретт Македонски сказал, что характеристика персонажа была сделана «с большим эффектом.» Метро Джуба, с другой стороны, была раздражена презрительными замечаниями Уоллеса по поводу «вынужденной» дружбы Хлои и Рейчел..

Сотрудники Polygon назвали Хлою одним из лучших персонажей видеоигр 2010-х годов наряду с Максом Колфилдом; писатель Колин Кэмпбелл высоко оценил их отношения, особенно их различия и то, как они «извлекают лучшее друг из друга». Журнал включил Хлою Прайс в список своих «культовых персонажей видеоигр»., заявив, что «во франшизе Life Is Strange есть много запоминающихся персонажей, но самым знаковым из них, безусловно, является Хлоя Прайс», в то время как Рэйчел Вебер из GamesRadar поставила Хлою на 41-е место из своих «50 знаковых персонажей видеоигр».

Берч была номинирована на премию BAFTA за лучшее исполнение роли в видеоигре за роль Хлои.

Примечания 

Life Is Strange
Женские персонажи компьютерных игр